František Lhotka je jméno více osobností:

 Fran Lhotka (1883–1962) – chorvatský hudební skladatel původem z Mladé Vožice
 František Alois Lhotka (1836–1884) – český vlastenecký kněz z Táborska, lidumil a básník, autor písně Tam tichou nad Lužnicí
 František Lhotka (malíř) (* 1924) – český akademický malíř